Asturias a spanyol Asztúria autonóm közösség spanyol elnevezése. Ezen kívül a következőket jelentheti:
Asturias, község a Fülöp-szigeteken, Cebu szigetén
Asturias (alcímén: Leyenda), Isaac Albéniz zeneműve
Asturias, szobor Oviedóban
Asturias FC, megszűnt mexikói labdarúgócsapat, az első mexikói bajnok
Hajók
Asturias, 1972-ben elkészült spanyol hajó
HMHS Asturias, 1908-ban épült brit hajó
RMS Asturias, 1925-ben épült brit hajó